Aspachhof bezeichnet folgende Orte:

 Aspachhof (Altenmünster), Ortsteil der Gemeinde Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern
 Aspachhof (Uffenheim), Ortsteil der Stadt Uffenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern